

Miejscowości na Ukrainie o ukraińskiej nazwie Нападівка 
 Napadówka – wieś w rejonie łanowieckim, obwodu tarnopolskiego
 Napadówka – wieś w rejonie lipowieckim, obwodu winnickiego
 Napadówka - wieś w rejonie kalinowskim, obwodu winnickiego
 Napadówka - wieś w rejonie starokonstantynowskim, obwodu chmielnickiego